Con el nombre de Combate de Quechereguas se conocen los siguientes enfrentamientos bélicos:

Combate de Quechereguas, (Quechereguas, Molina, VII región) que tuvo lugar en 1814 entre tropas realistas y tropas patriotas chilenas, en el marco de la Guerra de la Independencia de Chile, con victoria de los independentistas.
Combate de Quechereguas, (Quechereguas, Molina, VII región) que tuvo lugar en 1818, en el que las tropas realistas, en el marco de la Guerra de Independencia de Chile, se enfrentaron con éxito a las mandadas bajo las órdenes del gobierno provisional de Chile.
Combate de Quecherehuas, (Quechereguas, Traiguén, IX región) que tuvo lugar en 1868 entre las fuerzas mapuches y las fuerzas de Chile en el marco de la Ocupación de la Araucania.